Dornquast ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Dornquast (* 1964), deutscher Verwaltungsbeamter, Bezirksamtsleiter in Hamburg-Bergedorf
 Volker Dornquast (* 1951), deutscher Politiker (CDU)